

Вайт-Салфер-Спрінгс — місто, штат Монтана
 Вайт-Салфер-Спрінгс — місто, штат Західна Вірджинія